Murphy é a versão em inglês para o nome irlandês (em gaélico) Ó Murchadha, que significa "filho de Murchadh". 

Murchadha deriva do prenome irlandês Murchadh, que significa "guerreiro do mar" (Muir = mar, e cath = batalha). 

É um nome irlandês bastante comum.

Patronímicos 

 Audie Murphy (1924 - 1971), ator estadunidense, herói de guerra.
 Barry Murphy (1982 - ), jogador de rugby.
 Betty Murphy (? - ?), actriz estadunidense.
 Brian Murphy (1933 - ), actor britânico.
 Brittany Murphy (1977 - 2009), actriz e cantora estadunidense.
 Cillian Murphy (1976 - ), actor e músico irlandês.
 Dennis Murphy (1957), jogador franco-americano de hockey sobre o gelo.
 Ed Murphy (1956 - ), jogador de basquete estadunidense.
 Eddie Murphy (1961), humorista, actor e produtor estadunidense; 
 Edward A. Murphy (1918-1990), engenheiro aeronáutico estadunidense, que teria criado a Lei de Murphy;
 Elliott Murphy (1949), ator, compositor, músico e escritor estadunidense;
 Erin Murphy (1964), actriz estadunidense;
 Frank Murphy (1981), jogador irlandês de rugby;
 Geoff Murphy (1946), promotor de eventos, cenógrafo, produtor e ator neozelandês;
 Geordan Murphy (1978 - ), jogador de rugby irlandês.
 George Murphy (1902 - 1992), dançarino, actor e senador da Califórnia.
 Isaac Murphy (1799 - 1882), gouverneur de l'Arkansas.
 James Murphy (1967 - ), guitarrista de heavy metal estadunidense.
 James Murphy (? - ) músico e produtor de dance-punk. Líder do grupo LCD Soundsystem. 
 John Murphy (? - ?), compositor estadunidense do cinema.
 Joseph Murphy (1898 - 1981), escritor.
 Kim Murphy (1970 - ), actriz estadunidense.
 Mark Murphy (1932 - ), cantor de jazz.
 Mary Murphy (1931 - ), actrz estadunidense.
 Mary Murphy (1958 - ), Coreógrafa e jurada estadunidense do programa So You Think You Can Dance.
 Matt "Guitar" Murphy (1929 - ), guitarrista de blues.
 Michael Murphy (1938 - ), actor estadunidense.
 Peter Murphy (1957 - ), cantor britânico do grupo Bauhaus depois em carreira solo.
 Richard Murphy (1912 - 1993), cenógrafo e realizador estadunidense.
 Róisín Murphy (1973 - ), cantora irlandesa de música eletrônica.
 Tim Murphy (1959 - ), chefe de gabinete do Primeiro Ministro do Canadá Paul Martin.
 Timothy Patrick Murphy [1959 - 1988), actor estadunidense de cinema e de televisão.
 Walter Murphy (1952 - ), compositor estadunidense.

Patronímicos compostos 
 Marie-Louise O'Murphy (1737 - 1814), dita la belle Morphise, cortesã de Louis XV.

Topônimos

Argentina 
 Murphy Na província de Santa Fé (Argentina).

Estados Unidos 
 Murphy na Carolina do Norte.
 Murphy em Delaware.
 Murphy no Idaho.
 Murphy no Missouri.
 Murphy no Texas.

Ver também 
 Murphy, personagem e romance epônimo de Samuel Beckett
 Bleeding Gums Murphy, uma personagem da série The Simpsons.
 Murphy Radio
 Lei de Murphy
 Murphy Aircraft Mfg. Ltd.
 Murphy Brown, série televisiva.
 Sinal de Murphy em medicina.

Desambiguação